

Юльополь — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Юльополь — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Юльополь — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства